Deux composés organiques peuvent être qualifiés de propylbenzène :
 l'isopropylbenzène, ou cumène ;
 le .

Isomérie